Slag bij Sluis (1340), een zeeslag in het kader van de Honderdjarige Oorlog
Slag bij Sluis (1603), een zeeslag in het kader van de Tachtigjarige Oorlog